Robledillo puede referirse a:
Diferentes localidades españolas:
Provincia de Ávila
Robledillo
Provincia de Toledo
Robledillo
Provincia de Cáceres
Robledillo de Trujillo
Robledillo de la Vera
Robledillo de Gata
Robledillo de Záncara
Provincia de Guadalajara
Robledillo de Mohernando
Provincia de Madrid
Robledillo de la Jara